3 villages de Pologne s'appellent Siemianice : 
 Siemianice - village de la voïvodie de Basse-Silésie, dans le district de Trzebnica, sur la commune d'Oborniki Śląskie 
 Siemianice - village de la  voïvodie de Poméranie, dans le district de Słupsk, dans la commune rurale de Słupsk 
 Siemianice - village de la voïvodie de Grande-Pologne, dans le district de Kępno, sur la commune de Łęka Opatowska